Camillo Melzi (1582-1659), cardinal italien ;
 Francesco Melzi (v.1491-v.1570), peintre italien ;
 Francesco Melzi d'Eril (1753-1816), homme politique italien ;
 Gaetano Melzi (1786-1851), un aristocrate et un bibliophile milanais
 Giovanni Battista Melzi (1844-1911), lexicographe et encyclopédiste italien ;
 Luisa Melzi d'Eril (1822-1868), noble italienne.
 Rabah Melzi (1934- 2021) Ancien militaire Algérien

Voir aussi
 Villa Melzi en Lombardie (Italie).